Die Abkürzung MRR steht für:

 Magistrates of the Roman Republic, das Standardwerk von Thomas Robert Shannon Broughton
 Marcel Reich-Ranicki (1920–2013), deutscher Literaturkritiker und Publizist
 die Markenrechtsrichtlinien der EU
 Maximumrocknroll, ein US-amerikanisches Punkmagazin
 Monitoring and Reporting Regulation, Anforderungen an die Überwachung und Berichterstattung von Treibhausgasemissionen gemäß 
 Monthly Recurring Revenue (engl. monatliches wiederkehrendes Einkommen), eine häufig genutzter KPI

MRR